Yesterday's News kan syfta på:

 Yesterday's News (låt av en låt av Joey Tempest och Kee Marcello) – en låt skriven av Joey Tempest och Kee Marcello inspelad av Europe på samlingsalbumet Rock the Night: The Very Best of Europe och på livealbumet Almost Unplugged.
 Yesterday's News (låt av Whiskeytown) – en låt av Whiskeytown